La balle de match peut désigner :
 La balle décisive d'un match (par exemple au tennis dans un jeu décisif) ;
 Balle de match, un roman policier de Harlan Coben ;
 Balle de match, le titre québécois du film Match Point.